Герман I (; д/н — 1051) — граф Ено в 1049—1051 роках.

Син Реньє V, графа Монса, і Матиотди Верденської. Тривалий час вважалося, що він належав до роду Анонідів, був зятем Реньє V, оженившись на Ріхільді, доньці останнього. Леон Вандеркіндер спростував цю теорію, пояснивши, що ці припущення виникли через плутанину у документах. Насправді Ріхільда — донька Реньє VI, за жіночою лінією належала до роду Егісгаймів. До того ж Герман оженився на Ріхільді у 1040 року, а владу в Ено отримав не пізніше 1039 року.

У 1046 вступив у союз з Готфрідом II, герцогом Нижньої Лотарингії, Дірком IV, графом Голландії, і Балдуїном V, графом Фландрії, проти імператора Генріха III. Дружина Германа, Ріхільда, прийняла бік імператора. Герман віддав би перевагу союзу з імператором, але відмовився, так той не видавав ув'язненого Вазона, єпископа Льежа.

У 1049 році після смерті Реньє де Анона, заволодів маркграфством Валансьена, чим відновив єдність графства Ено. Помер 1051 року. Втім його син Рожер не зміг зайняти графство через те, що його мати Ріхільда невдовзі вийшла заміж за графа Балдуїна Фландського, що став новим графом Ено. Рожера було зроблено єпископом Шалону-на-Марні.

Примітки

Джерела 
 Napran, Laura (Translator), Gilbert of Mons, Chronicle of Hainaut, Boydell Press, Suffolk, 2005
 Vanderkindere L. Herman // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1887. — Vol. 9. — P. 257—258.
графи Геннегау
Регінариди